Уо́ррен До́бсон (; ) — новозеландский кёрлингист, в составе мужской сборной Новой Зеландии участник .

Достижения 
 : золото (, ), бронза (, , ).
 : золото (1997, 2002, 2004, 2007, , , , , , ), серебро (2006), бронза ().
 : бронза (, ).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 1996—97 || Шон Бекер || Helen Greer || Becky Greer || Уоррен Добсон || ||  1997 
|-
| 2001—02 || Шон Бекер || Уоррен Добсон || Karen Rawcliffe || O Rawcliffe || ||  2002 
|-
| 2003—04 || Шон Бекер || Ханс Фрауенлоб || Джим Аллан (ТАЧ)Ден Мустепик (ЧМ) || Лорн де Папе || Уоррен Добсонтренер: Питер Бекер ||   (7 место)
|-
| 2004 || Уоррен Добсон || Шон Бекер || Karen Rawcliffe || C Andrews || ||  2004 
|-
| 2004—05 || Шон Бекер || Ханс Фрауенлоб || Ден Мустепик || Лорн де Папе || Уоррен Добсонтренер: Питер Бекер ||   (8 место)
|-
| 2005—06 || Шон Бекер || Ханс Фрауенлоб || Ден Мустепик || Лорн де Папе || Уоррен Добсонтренер: Питер Бекер ||   (10 место)
|-
| 2005—06 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Warren Kearney || Уоррен Добсон || James Pyle ||  2006 
|-
| 2006—07 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Rupert Jones || Warren Kearney ||  2007 
|-
| 2007—08 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Rupert Jones || Уоррен Добсон || Warren Kearneyтренеры: Sharon Delver,Питер Бекер ||  
|-
| 2007—08 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Warren Kearney || Уоррен Добсон || Rupert Jones ||  
|-
| 2008—09 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Rupert Jones || Уоррен Добсон || Warren Kearneyтренеры: Sharon Delver,Питер Бекер ||   
|-
| 2009—10 || Ден Мустепик || Скотт Бекер || Warren Kearney || Уоррен Добсон || Kris Miller ||  (5 место)
|-
| 2010 || Шон Бекер || Warren Kearney || Kris Miller || Уоррен Добсон || ||  
|-
| 2010—11 || Шон Бекер || Warren Kearney || Kris Miller || Уоррен Добсон || Кенни Томсонтренер: Питер Бекер ||  (4 место)
|-
| 2012—13 || Rupert Jones || Уоррен Добсон || Tim Miller || Фил Даулинг || ||  (4 место)
|-
| 2013—14 || Кенни Томсон || Питер де Бур || Уоррен Добсон || Фил Даулинг || ||  
|-
| 2014 || Скотт Бекер || Кенни Томсон || Rupert Jones || Уоррен Добсон || Бретт Саргонn ||  (5 место)
|-
| 2014—15 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Том Пендрей || Уоррен Добсон || ||  
|-
| 2016 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Антон Худ<small>тренер: Питер Бекер ||  (5 место)
|-
| 2016—17 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Хэмиш Уокер || ||  
|-
| 2017—18 || Шон Бекер || Уоррен Добсон || Бретт Саргон || Антон Худ || Хэмиш Уокер<small>тренер: Питер Бекер ||  (5 место)
|-
| 2018 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Хэмиш Уокер || ||  
|-
| 2018—19 || Скотт Бекер || Simon Neilson || Антон Худ || Уоррен Добсон || Питер Бекер<small>тренер: Питер Бекер ||  (4 место)
|-
| 2019—20 || Скотт Бекер || Антон Худ || Бретт Саргон || Уоррен Добсон || ||  (4 место)
|-
| colspan="7"| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2008—09 || Cass Becker || Уоррен Добсон || || || ||  
|-
| 2013—14 || Брайди Дональд || Уоррен Добсон || || || ||  
|-
| 2014—15 || Брайди Дональд || Уоррен Добсон || || || ||  (10 место)
|-
| 2021—22 || Натали Терлоу || Уоррен Добсон || || || тренер: Дэйв Уотт ||  (20 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте New Zealand Curling
 Профиль на сайте Национального олимпийского комитета Новой Зеландии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу